Adeus às Armas — romance de Ernest Hemingway
 A Farewell to Arms (1932) — filme com Gary Cooper e Gene Tierney, exibido no Brasil como "Adeus às Armas"
 Adeus às Armas (1957) — filme com Rock Hudson e Jennifer Jones

Desambiguações de artes
Desambiguações de cinema